Балінт () — угорське ім'я та прізвище.

Прізвище 
 Гаврил Балінт (1963) — румунський футболіст (нападник) і футбольний тренер.
 Ласло Балінт (1948) — угорський футболіст (захисник) і футбольний тренер.

Ім'я 
 Балінт Балашші (1554 — 1594) — угорський воїн, поет і перекладач.
 Балінт Варга (1856 — 1943) — угорський письменник, літературознавець і перекладач.
 Балінт Магоші (1989) — угорський хокеїст, нападник.
 Балінт Мадяр (1952) — угорський політик і соціолог.

Угорські прізвища